Isagoras är ett släkte av insekter. Isagoras ingår i familjen Pseudophasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor